Tillisch er en fra Schlesien stammende patricierslægt, der allerede forekommer i 14. århundrede. En linje blev 1556 adlet af kejser Ferdinand, andre linjer optoges 1665 og 1680 i den bøhmiske ridderstand. Slægten kom til Danmark i 17. århundrede Henrik Vilhelm Tillisch (1720-1761) gjorde først tjeneste som kammerjunker, udnævntes 1746 til amtmand over Stavanger Amt og kort før sin død til generalvejmester søndenfjelds. Hans søn, oberst, kammerherre Georg Frederik Tillisch (1759-1845), hvis descendenter ved kgl. åbent brev af 22. juli 1872 blev anerkendt som hørende til den danske adel, var fader til amtmand på Færøerne, senere i Aabenraa Amt, kammerherre Christian Ludvig Tillisch (1797-1844), der fra 1841 var Christian VIII's meget indflydelsesrige kabinetssekretær, til gehejmekonferensråd Frederik Ferdinand Tillisch (1801-1889), til sognepræst for Herlufsholm Sogn Paul Christian Tillisch (1805-1876), hvis søn, kammerherre George Frederik Tillisch (1835-1917), først var stiftamtmand i Viborg Stift, senere amtmand over Præstø Amt, og endelig til generalmajor Johan Sigismund Møsting Tillisch (1810-1887).

Kilder 

  Opslag af Poul Bredo Grandjean

 
Adelsslægter fra Danmark
Adelsslægter fra Schlesien
Salmonsens